Екюе́ль () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 70 км на південний схід від Парижа, 25 км на південний схід від Мелена.

Історія 
1 січня 2015 року Море-сюр-Луен і Екюель було об'єднано в новий муніципалітет Орванн.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 912 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2533,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 
 Офіційний сайт міста Екюель 
 Екюель на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Екюель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сена і Марна

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Сена і Марна